Les Zingiberaceae (Zingibéracées) sont une famille de plantes à fleurs (angiosperme) monocotylédones regroupant environ 1600 espèces réparties en une cinquantaine de genres.

Ce sont des plantes herbacées pérennes, productrices d'huiles essentielles, des régions tropicales.

Étymologie 
Le nom vient du genre-type Zingiber dérivé du sanskrit srngam, (corne, trompe), et vera, (corps, racine) – racine en forme de trompe –  qui fut transposé en grec  puis en latin zingiberi et gingiber, devenant « gingembre » en français (« ginger » en anglais). Nom qui se réfère à l'épice provenant d'Inde.

Quelques espèces 

Dans cette famille, plusieurs espèces sont utilisées comme épices ou condiments, notamment :
 le gingembre
 le curcuma
 la cardamome
 le galanga
 la maniguette (Aframomum melegueta), également connue sous le nom ambigu de poivre de Guinée ou poivre du paradis
 la zédoair

 :

Selon  :

Selon  :

Selon  :
 genre Aframomum  Schumann
 genre Alpinia  Roxb.
 genre Amomum  Roxb.
 genre Boesenbergia  Kuntze
 genre Curcuma  L.
 genre Elettaria  Maton
 genre Etlingera  Giseke
 genre Hedychium  Koenig
 genre Hitchenia  Wallich
 genre Kaempferia  L.
 genre Renealmia  L. f.
 genre Zingiber  P. Mill.

Notes et références

Liens externes 

 Photos de différentes "Zingibéracées"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Famille de plantes (nom scientifique)
Végétation tropicale